Hotel X es una banda musical de jazz fundado en 1992 en Richmond, Virginia, Estados Unidos, de Tim Harding y Ron T. Curry como marco para explorar dúos de bajo eléctrico. A Hotel X se le unió rápidamente Richmond música underground, entre otros veteranos quienes posteriormente lanzaron seis álbumes en la sede de Los Ángeles Registros de SST. SST Records fue fundada por miembros de la seminal punk rock en español grupo Bandera Negra añadiendo en su repertorio a grandes grupos americanos desconocidos como Minutemen, Meat Puppets, Hüsker Dü, Sonic Youth, Sound Garden, Universal Congress of y Saccharine trust.

El grupo Hotel X tuvo giras a nivel regional y nacional entre 1992 y 1997, obtuvo reseñas en Jazz Times, The Washington Post, Option, The Wire y Alternative Press, entre otros; además de ser nominado a Mejor Grupo de Jazz por la National Association of Independet Record Distributors (NAIRD) en 1996; y participó en el JVC Jazz Festival en la ciudad de Nueva York en 1997. National Public Radio ocupó fragmentos de algunas canciones del álbum Engendered Species de Hotel X para usar en su noticiero en 1994. Richmond Magazine galardonó al Hotel X el Premio Pollack a la Excelencia en las Artes en septiembre de 2005.

Historia de su música 
En la biografía Fela - the Life and Times of an African Musical Icon por Yale profesor Michael E. Veal, Hotel X es brevemente mencionado (junto al Art Ensemble of Chicago, Branford Marsalis y Steve Turre) en la página 259 dónde las charlas de autor sobre la gran incluencia del estilo de Fela Kuti  Afrobeat.

Desde 1998 hasta hoy, Hotel X ha estado explotando la riqueza musical de África y América Latina mediante el uso de ritmos y melodías inspirados en la música tradicional y los compositores contemporáneos de esas regiones. El séptimo álbum producido por ellos mismos y lanzado en 2003 por Hotel X titulado Hymns for Children marca el punto de partida de las aventuras armolódicas más eléctricas del grupo hacia la banda inspirada en la música mundial actual.

En 1994 Hotel X contribuyó una composición original, "One Way Street" (liberado en el CD Ladders en 1995), al trailer de la película Hands of Fate por Chris Quinn quien estuvo presente en el Sundance Festival de cine. El documental de Quinn God Grew Tired of Us, ganador de ambos el Grand Jury Prize y Audience Award en el 2006 Sundance Festival de cine.

Hotel X ha compartido escenario con Bern Nix ( Ornette Coleman y Primetime ), Greg Ginn ( Black Flag ), Balla Kouyate ( Super Rail Band ), Papa Susso (maestro de kora de Gambia ), The Roots, Yellowman, Medeski Martin & Wood, Ran Blake, Hasidic New Wave, Marc Ribot, Plunky Branch, Wayne Horvitz, Pigpen, Amy Denio, John Bradshaw y Bazooka, entre otros.

Miembros de la banda

Actual 

 Tim Harding - saxofón alto ( Always August, Yeni Nostalji, Office Ladies, New Ting Ting Loft, Joyful Noise Big Band, Thomas Mapfumo)
 Chris Vasi - guitarra (Monk's Playground, Afro-Zen All stars, Illbillys, Crumbs of Insanity)
 Charles Nill - guitarra (Burst Into Flames, Richmond Afrobeat, Unity Sound)
 Carter Blough - bajo (Lawrence Olds Band, etc.)
 OJ Hunter - Teclado (Awareness Art Ensemble, Hamiet Bluiett, Nina Simone, Unity Sound Reggae Band, One)
 Hunter Duke - batería (Amphetamine Library, Apocawlypso, Retinal Circus, Flannel, Mystery Machine, The Knievels, Schwa, Tree Fort Angst, The Nixon Years)
 James McDonald - percusión (Spirit Drummers)
 Adrien Bayo - percusión (Spirit Drummers)
 Michael Reitz - percusión (One, Richmond Afrobeat, Spirit Drummers)

Paricipantes 

 David Wayne O’Bryan Jr.
 Roberto Curtis
 Jeff X Morris
 Tony Costa
 Lance Koehler
 Danny Finney
 Molly Berg
 Jennifer Thomas
 George Lowe
 Jimmy Ghaphery
 Jim Thomson
 Woody Jackson
 John Keifer
 Chris Farmer
 Chris Davis
 Tom Wall
 Billy Fox
 Steve Mathews
 Darryl Davenport
 Jon Mela
 Patrick W Best (PELT, Tanakh, The Din, Spiral Joy Band)
 Eric Unger
 Javier Ramos
 Samson Trihn
 Kelli Strawbridge
 Jorge Negron
 Rei Gonzalez Alvarez
 Gabo Tomassini
 Justin Riccio
 Bern Nix
 Greg Ginn

 Joe Baiza
 Ogynga
 Scott Frock
 Jason Stith
 Phil Murphy
 Larry Bodie
 Al Clark
 Toby Whittaker
 Gordon Jones
 Fred McGann
 Akili Obika
 Charlie Kilpatrick
 Johnny Hott
 Tony Atherton
 Vince Megrouni
 Pooh Johnston
 Marty McCavitt
 Pippin Barnett
 Barry Bless
 Bruce Waters
 Plunky Branch
 Bala Kouyate
 Josh Boden
 Lundin Lamb
 Ron "Rollo" Fix
 Paul Watson
 David Brogan

 David Wayne O’Bryan Jr.
 Roberto Curtis
 Jeff X Morris
 Tony Costa
 Lance Koehler
 Danny Finney
 Molly Berg
 Jennifer Thomas
 George Lowe
 Jimmy Ghaphery
 Jim Thomson
 Woody Jackson
 John Keifer
 Chris Farmer
 Chris Davis
 Tom Wall
 Billy Fox
 Steve Mathews
 Darryl Davenport
 Jon Mela
 Patrick W Best (PELT, Tanakh, The Din, Spiral Joy Band)
 Eric Unger
 Javier Ramos
 Samson Trihn
 Kelli Strawbridge
 Jorge Negron
 Rei Gonzalez Alvarez
 Gabo Tomassini
 Justin Riccio
 Bern Nix
 Greg Ginn

 Joe Baiza
 Ogynga
 Scott Frock
 Jason Stith
 Phil Murphy
 Larry Bodie
 Al Clark
 Toby Whittaker
 Gordon Jones
 Fred McGann
 Akili Obika
 Charlie Kilpatrick
 Johnny Hott
 Tony Atherton
 Vince Megrouni
 Pooh Johnston
 Marty McCavitt
 Pippin Barnett
 Barry Bless
 Bruce Waters
 Plunky Branch
 Bala Kouyate
 Josh Boden
 Lundin Lamb
 Ron "Rollo" Fix
 Paul Watson
 David Brogan

Grupos de música formados en 1992